Баязид може да се отнася до:
 Баязид I -Султан на Османската империя (1347–1403)
 Баязид II – Султан на Османската империя (1447–1512)